Personen
 Auguste Piccard (1884-1962), Zwitsers natuurkundige
 Bertrand Piccard (1958), Zwitsers wereldrecordhouder ballonvaart, zoon van Auguste Piccard
 Guido Piccard, Vlaamse folkmuzikant, citternspeler
 Jacques Piccard (1922-2008), Zwitsers oceanograaf, zoon van Auguste Piccard
 Jean Piccard (1884-1963), Zwitsers ballonvaarder, tweelingbroer van Auguste Piccard
 Sophie Piccard (1904-1990), Zwitsers wiskundige en hooglerares

Zie ook 
 Picard
 Johan Picardt

Zwitserse achternaam